Carlos Roberto de Jesus Polastro (, ) é um compositor e letrista brasileiro, o autor dos hinos da Associação Desportiva São Caetano, do Ituano Futebol Clube e do Sertãozinho Futebol Clube.

Ver também 
 Associação Desportiva São Caetano
 Ituano Futebol Clube
 Sertãozinho Futebol Clube
 Hino

Compositores do estado de São Paulo
Letristas de São Paulo